Rysslands landslag i bandy kan vara:

Rysslands damlandslag i bandy
Rysslands herrlandslag i bandy